Toponímia:
 Mahe (Pondicherry), ciutat de l'Índia al territori de Pondichery, antiga colònia francesa
 Riu Mahe, a l'estat de Kerala (Índia)
 Mahé, illa principal illa de les Seychelles
 Districte de Mahe, divisió administrativa del territori de Puducherry 
 Biografies:
 Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais, (1699 - 1753), almirall francès
 Louis-Charles Mahé de La Bourdonnais, (1795 - 1840), jugador d'escacs francès.